Trap steht für:
 Trap (Musikstil), eine Musikrichtung
 Trap (Film), einen Kurzfilm aus dem Filmjahr 2022 von Anastasia Veber
 eine Disziplin des Tontaubenschießens, siehe Wurfscheibenschießen #Trap
 spezielle Ausnahme oder Ausnahmesituation bzw. Ausnahmebehandlung (engl. exception) in der Computertechnik
 Versenden von speziellen Daten (Simple Network Management Protocol) in einem Netzwerk
 eine elektrische Bandbreitenerweiterung für eine Antenne, siehe Sperrkreis #Mehrbandantennen
 Kosename des italienischen Fußballtrainers Giovanni Trapattoni
 eine Charakterbeschreibung innerhalb der Manga- und Animeszene, siehe Otokonoko

Trap ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Peter Trap (1810–1885), dänischer Kabinettssekretär und topografischer Autor

TRAP steht für:
 Total peroxyl radical-trapping antioxidant parameter, laborchemisches Testverfahren, siehe Antioxidans #Totale antioxidative Kapazität
 trp RNA-binding attenuation protein, ein RNA-bindendes Protein, siehe Attenuation (Genexpression)

Siehe auch:
 The Trap
 TRAP-Methode
 Trapp
 Trab
 Drab

Abkürzung